Cornichão é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Lotus corniculatus subsp. carpetanus
 Lotus corniculatus subsp. corniculatus